Miejscowości w USA:
 Lumber City – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Telfair
 Lumber City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield